Флаг сельского поселения Лаговское Подольского муниципального района Московской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 12 марта 2009 года решением Совета депутатов сельского поселения Лаговское № 6/30 и 25 апреля 2009 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4850.

Флаг составлен на основании герба сельского поселения по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
Первоначальное описание флага, утверждённое 12 марта 2009 года, гласило:

«Прямоугольное голубое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее фигуры герба поселения: жёлтую сквозную сферу, лежащую на белом платке, концы которого ниспадают по сторонам книзу».

Описание флага, утверждённое решением Совета депутатов сельского поселения Лаговское от 18 апреля 2013 года № 5/33, гласит:

«Прямоугольное двухстороннее полотнище голубого цвета с отношением ширины к длине 2:3, с воспроизведёнными в центре фигурами из герба сельского поселения Лаговское: жёлтую сквозную сферу (меридианы и параллели), лежащую на белом платке, концы которого ниспадают по сторонам книзу».

Обоснование символики 
История Лаговской земли насчитывает несколько столетий, с этими местами связаны судьбы многих людей, среди них есть и такие, что славными деяниями прославили не только свои имена, но и свою Родину, и теперь земляки могут по праву гордиться этими людьми.

Наверное, самая яркая личность в Российской истории связанная с Лаговской землёй — это Алексей Иванович Нагаев. Адмирал Нагаев за свою жизнь успел сделать очень много, но основные его заслуги связаны с развитием русской картографии — ему принадлежит первый морской атлас и лоция Балтийского моря, занимаясь обработкой материалов Великой Северной экспедиции, А. И. Нагаев создал многочисленные карты и описания прибрежных территорий Севера России, карту Берингова моря. Ему принадлежит важная роль в усовершенствовании морских компасов.

В основе композиции флага сельского поселения Лаговское использован памятник, поставленный А. И. Нагаеву земляками в селе Сертякино. Жёлтая сфера земли аллегорически символизирует вклад сделанный Алексеем Ивановичем в развитие отечественной картографии и гидрографии. Белый платок, напоминающий офицерский шарф, говорит о том, что за время своей работы преподавателем в Морской академии и впоследствии руководства Морским шляхетским корпусом А. И. Нагаев воспитал целое поколение морских офицеров, с честью и славой служивших Российской империи.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, уважения и интеллекта.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Голубой цвет (лазурь) — символ чести, благородства, духовности, бескрайних морских просторов.

Примечания 

Подольский район Московской области